Champniers-et-Reilhac
Champniers (Charente)
Champniers (Vienne)

Desambiguações de topônimos